Гарби́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители:
  (1931—2017) — итальянский ориенталист и семитолог.
 Гарбини Перейра, Мишел (Мишел; род. 1981) — бразильский футболист.

См. также 
 Гарбин